Trois comtés nord-américains portent le nom de comté de Huron (Huron County) :
au Canada : 
Comté de Huron, situé dans la province de l'Ontario ;
aux États-Unis :
Comté de Huron, situé dans l'État du Michigan ;
Comté de Huron, situé dans l'État de l'Ohio.